Lourens Alma Tadema (1836 - 1912) - Nederlands-Brits kunstschilder
 Laura Theresa Alma-Tadema (1852 – 1909) - Brits kunstschilder, tweede echtgenote van Lourens
 Anna Alma-Tadema (1867-1943) - Brits kunstschilder, dochter van Lourens
 Laurence Alma-Tadema (1865 – 1940) - Brits schrijfster, dochter van Lourens